Иллинген () — коммуна в Германии, в земле Саар.

Входит в состав района Нойнкирхен. Население составляет 17 999 человек (на 31 декабря 2006 года). Занимает площадь 36,08 км². Официальный код — 10 0 43 112.

Община подразделяется на 6 сельских округов.

Фотографии

Ссылки 
 Официальная страница

Города Саара